Esistono più monumenti denominati fontana del Trianon:
 la fontana del Trianon nel Parco Ducale di Parma;
 la fontana nel parco del Grande Trianon di Versailles.